

Patronyme 

 Jean Richepin (1849-1926), poète, romancier et dramaturge français ;
 Jacques Richepin (1880-1946), son fils, poète, auteur de chansons et directeur de théâtre français, époux de Cora Laparcerie ;
 Tiarko Richepin (1884-1973), son frère, compositeur français ;
 Éliane Richepin (1910-1999), sa femme, pianiste et compositrice française.
 Tristan Richepin, leur fils, acteur, parolier et chansonnier, prisonnier à l'Oflag IV-D.

Toponyme 

 Rue Jean-Richepin, voie française du  arrondissement de Paris.

Notes et références